Râul Rotunda se poate referi la:

 Rotunda - afluent al râului Lăpuș
 Rotunda - afluent al râului Armăsarul
 Rotunda - afluent al râului Bistrița Aurie

Vezi și 
 Rotunda (dezambiguizare)